Englund ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Englund (* 1996), schwedischer Eishockeyspieler
 Birgitta Englund Dimitrova (* 1946), schwedische Sprachwissenschaftlerin
 Einar Englund (1916–1999), finnischer Komponist und Pianist
 Fritz Englund (1871–1933), schwedischer Schachspieler
 George Englund (1926–2017), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Produzent
 Lars-Erik Englund (1934–2010), schwedischer General
 Mona-Lisa Englund (1933–1999), schwedische Leichtathletin, Handballspielerin, Eiskunstläuferin und Badmintonspielerin
 Morgan Englund (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler
 Nils-Joel Englund (1907–1995), schwedischer Skilangläufer
 Nita Englund (* 1992), US-amerikanische Skispringerin
 Patrick Englund (* 1965), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Peter Englund (* 1957), schwedischer Historiker und Schriftsteller
 Robert Englund (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert K. Englund (1952–2020), US-amerikanischer Orientalist
 Sanna Englund (* 1975), deutsche Schauspielerin
 Thorbjörn Englund (* 1979), schwedischer Komponist, Sänger und Multiinstrumentalist, Toningenieur und Musikproduzent
 Tom S. Englund (* 1973), schwedischer Metal-Gitarrist und -Sänger

Siehe auch:
 Englund-Gambit